Lawrence Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Lawrence Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Lawrence Hill (stacja kolejowa)